Perittoides ochrella är en fjärilsart som beskrevs av Sinev 1992. Perittoides ochrella ingår i släktet Perittoides och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Gräsminerarmalar
ochrella